Мерхар Алойзій (1876—1942) — словенський поет, драматург, церковний діяч.
 Станіслас Мерхар